EJT steht als Abkürzung für:
 Ejército Juvenil del Trabajo, paramilitärische Einheit, die dem kubanischen Verteidigungsministerium angegliedert ist
 European Journal of Taxonomy, wissenschaftliche Fachzeitschrift zur Taxonomie der Eukaryoten
 European Journal of Theology, seit 1992 erscheinende, dreisprachige theologische Zeitschrift

EjT steht als Abkürzung für:
 École de journalisme de Toulouse, 1990 gegründete Journalisten-Schule

Abkürzung